Wirbeln bezeichnet
 das Fertigungsverfahren Wirbeln
 Orte:
 Wirbeln, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Schaworonkowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wirbeln, Kreis Stallupönen (1938–1945: Kreis Ebenrode), Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland